Sasahara ist der Familienname folgender Personen:

 Fumio Sasahara (* 1945), japanischer Judoka
 Shōzō Sasahara (1929–2023), japanischer Ringer und Sportfunktionär
 Shuhei Sasahara (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ukyō Sasahara (* 1996), japanischer Automobilrennfahrer
 Yoshimi Sasahara (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Yūki Sasahara (* 1984), japanischer Skeletonfahrer